Quietzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Quietzsch (* 1936), deutscher Prähistoriker, Museologe und Museumsleiter 
 Ursula Quietzsch-Lappe (* 1941), deutsche Prähistorikerin und Archäologin